Manturovskij rajon 
Manturovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Kostroma
Manturovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Kursk